Ариткулов — фамилия. Известные носители:

 Ариткулов, Давлет Шагиевич (1901—1943) — участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Ариткулов, Рамиль Камильевич (род. 1978) — российский легкоатлет.